Può riferirsi a:
Voivodina, moderna provincia autonoma della Serbia.
Provincia Autonoma della Voivodina (1945-1963), provincia autonoma della Repubblica Popolare di Serbia.
Provincia Socialista Autonoma della Voivodina, provincia autonoma della Repubblica Popolare di Serbia.